

Geografia

Austria 
 Steindorf am Ossiacher See, già Steindorf – comune nel distretto di Feldkirchen (Carinzia)

Germania 
 Steindorf – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Steindorf – ex comune ora frazione di Homberg, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Steindorf – ex comune ora frazione di Wetzlar, città nel distretto di Gießen (Assia)

Repubblica Ceca 
 Steindorf – antico nome tedesco di Hubenov, comune nel distretto di Jihlava (Vysočina)

Russia 
 Steindorf o Groß Steindorf – antico nome tedesco di Marksovo, località nel Polesskij rajon (Kaliningrad)